{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (58101) - || 1979 MV4 ||25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (58102) - || 1979 MW4 ||25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (58103) - || 1979 MQ5 ||25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (58104) - || 1979 ML7 ||25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (58105) - || 1979 MN8 ||25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (58106) - || 1979 MO8 ||25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (58107) - || 1979 OZ10 ||24 juli 1979 || S. J. Bus
|-
| (58108) - || 1979 QE1 ||22 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (58109) - || 1980 PQ || 6 augustus 1980 || Z. Vávrová
|-
| (58110) - || 1980 UF1 ||31 oktober 1980 || S. J. Bus
|-
| (58111) - || 1981 ER2 ||2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58112) - || 1981 EC3 ||2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58113) - || 1981 EV4 ||2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58114) - || 1981 EL6 ||6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58115) - || 1981 EB7 ||6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58116) - || 1981 EH7 ||7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58117) - || 1981 ER7 ||1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58118) - || 1981 EX7 ||1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58119) - || 1981 EJ9 ||1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58120) - || 1981 EU11 ||7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58121) - || 1981 EA13 ||1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58122) - || 1981 EW19 ||2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58123) - || 1981 EE22 ||2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58124) - || 1981 EK29 ||1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58125) - || 1981 EO31 ||2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58126) - || 1981 EJ32 ||6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58127) - || 1981 EG37 ||1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58128) - || 1981 EJ37 ||1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58129) - || 1981 EU37 ||1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58130) - || 1981 ER38 ||1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58131) - || 1981 EQ39 ||2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58132) - || 1981 EW39 ||2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58133) - || 1981 EN40 ||2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58134) - || 1981 EW40 ||2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58135) - || 1981 EK42 ||2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58136) - || 1981 EV42 ||2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58137) - || 1981 EJ44 ||7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58138) - || 1981 ET45 ||1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58139) - || 1981 EP46 ||2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (58140) - || 1981 SN || 22 september 1981 || A. Mrkos
|-
| (58141) - || 1981 UW22 ||24 oktober 1981 || S. J. Bus
|-
| (58142) - || 1983 RW3 ||4 september 1983 || H. Debehogne
|-
| (58143) - || 1983 VD7 ||1 november 1983 || Cavriana
|-
| (58144) - || 1983 WU || 29 november 1983 || E. Bowell
|-
| (58145) Gus || 1986 PT1 ||1 augustus 1986 || M. Rudnyk
|-
| (58146) - || 1986 RU || 6 september 1986 || E. F. Helin
|-
| (58147) - || 1986 WK || 29 november 1986 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (58148) - || 1987 SH4 ||29 september 1987 || E. Bowell
|-
| (58149) - || 1987 SX11 ||26 september 1987 || H. Debehogne
|-
| (58150) - || 1988 CY4 ||13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (58151) - || 1988 CG7 ||15 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (58152) Natsöderblom || 1988 PF2 ||12 augustus 1988 || F. Börngen
|-
| (58153) - || 1988 RH11 ||14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (58154) - || 1988 RJ11 ||14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (58155) - || 1988 VD || 3 november 1988 || P. Jensen
|-
| (58156) - || 1989 GL || 6 april 1989 || E. F. Helin
|-
| (58157) - || 1989 GC3 ||3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (58158) - || 1989 RA || 1 september 1989 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (58159) - || 1989 SL4 ||26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (58160) - || 1989 SX4 ||26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (58161) - || 1989 SH5 ||26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (58162) - || 1989 TS6 ||7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (58163) Minnesang || 1989 UJ7 ||23 oktober 1989 || F. Börngen
|-
| (58164) - || 1989 WV3 ||20 november 1989 || T. Seki
|-
| (58165) - || 1990 HQ5 ||29 april 1990 || A. N. Zytkow, M. J. Irwin
|-
| (58166) - || 1990 OF3 ||29 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (58167) - || 1990 QM3 ||28 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (58168) - || 1990 QB9 ||16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (58169) - || 1990 SD3 ||18 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (58170) - || 1990 SB5 ||22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (58171) - || 1990 SC5 ||22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (58172) - || 1990 SD8 ||22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (58173) - || 1990 SS10 ||16 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (58174) - || 1990 SZ10 ||20 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (58175) - || 1990 SE15 ||17 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (58176) - || 1990 SN16 ||17 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (58177) - || 1990 TB6 ||9 oktober 1990 || R. H. McNaught
|-
| (58178) - || 1990 UY1 ||20 oktober 1990 || R. H. McNaught
|-
| (58179) - || 1990 UN3 ||16 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (58180) - || 1990 WG6 ||21 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (58181) - || 1991 CG1 ||7 februari 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (58182) - || 1991 PX2 ||2 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (58183) - || 1991 PH9 ||15 augustus 1991 || E. F. Helin
|-
| (58184) - || 1991 RG1 ||7 september 1991 || T. Seki
|-
| (58185) - || 1991 RH1 ||7 september 1991 || T. Seki
|-
| (58186) - || 1991 RT4 ||13 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (58187) - || 1991 TD || 1 oktober 1991 || R. H. McNaught
|-
| (58188) - || 1991 TA9 ||1 oktober 1991 || Spacewatch
|-
| (58189) - || 1991 VV9 ||4 november 1991 || Spacewatch
|-
| (58190) - || 1991 VH12 ||8 november 1991 || Spacewatch
|-
| (58191) Dolomiten || 1991 YN1 ||28 december 1991 || F. Börngen
|-
| (58192) - || 1992 AQ || 10 januari 1992 || E. F. Helin
|-
| (58193) - || 1992 DL6 ||29 februari 1992 || UESAC
|-
| (58194) - || 1992 DR6 ||29 februari 1992 || UESAC
|-
| (58195) - || 1992 DH7 ||29 februari 1992 || UESAC
|-
| (58196) - || 1992 EC1 ||10 maart 1992 || D. I. Steel
|-
| (58197) - || 1992 EH2 ||6 maart 1992 || Spacewatch
|-
| (58198) - || 1992 EU2 ||7 maart 1992 || Spacewatch
|-
| (58199) - || 1992 EC5 ||1 maart 1992 || UESAC
|-
| (58200) - || 1992 EV6 ||1 maart 1992 || UESAC|}

Planetoïdenlijsten